Эрбер () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Эрбер, Йозеф (1897—1987) — судетский немец, обершарфюрер СС, сотрудник гестапо концлагеря Освенцим.
 Эрбер, Пьер-Юг (род. 1991) — французский профессиональный теннисист.